Ramón María  es un nombre compuesto que puede hacer referencia a:
 Ramón María de Calatrava (1786—1876), político español;
 Ramón María del Valle-Inclán (1866—1936), escritor español.